Di seguito una lista di asteroidi dal numero 471001 al 472000 con data di scoperta e scopritore.

471001-471100 

|-
|471001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471002 - ||  ||  || Elenin, L.
|-
|471003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471007 - ||  ||  || OAM
|-
|471008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471011 - ||  ||  || CINEOS
|-
|471012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471024 - ||  ||  || CSS
|-
|471025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471028 - ||  ||  || OAM
|-
|471029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471030 - ||  ||  || CSS
|-
|471031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471037 - ||  ||  || OAM
|-
|471038 - ||  ||  || OAM
|-
|471039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471040 - ||  ||  || OAM
|-
|471041 - ||  ||  || CSS
|-
|471042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471043 - ||  ||  || CSS
|-
|471044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471051 - ||  ||  || CSS
|-
|471052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471058 - ||  ||  || CSS
|-
|471059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471061 - ||  ||  || CSS
|-
|471062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471068 - ||  ||  || OAM
|-
|471069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471070 - ||  ||  || CSS
|-
|471071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471072 - ||  ||  || Levin, K., Teamo, N.
|-
|471073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471081 - ||  ||  || CSS
|-
|471082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471084 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|471085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471095 - ||  ||  || CSS
|-
|471096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471099 - ||  ||  || WISE
|-
|471100 - ||  ||  || WISE
|-
|}

471101-471200 

|-
|471101 - ||  ||  || WISE
|-
|471102 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|471103 - ||  ||  || WISE
|-
|471104 - ||  ||  || WISE
|-
|471105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471106 - ||  ||  || WISE
|-
|471107 - ||  ||  || WISE
|-
|471108 - ||  ||  || CSS
|-
|471109 Vladobahýl||  ||  || Kurti, S.
|-
|471110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471122 - ||  ||  || CSS
|-
|471123 - ||  ||  || WISE
|-
|471124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471128 - ||  ||  || WISE
|-
|471129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471131 - ||  ||  || WISE
|-
|471132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471133 - ||  ||  || WISE
|-
|471134 - ||  ||  || CSS
|-
|471135 - ||  ||  || WISE
|-
|471136 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Tourtellotte, S.
|-
|471137 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Tourtellotte, S.
|-
|471138 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|471139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471140 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|471141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471143 Dziewanna ||  ||  || Udalski, A., Sheppard, S. S., Kubiak, M., Trujillo, C. A.
|-
|471144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471145 - ||  ||  || CSS
|-
|471146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471149 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Tourtellotte, S.
|-
|471150 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Tourtellotte, S.
|-
|471151 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Tourtellotte, S.
|-
|471152 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Tourtellotte, S.
|-
|471153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471155 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Tourtellotte, S.
|-
|471156 - ||  ||  || WISE
|-
|471157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471159 - ||  ||  || WISE
|-
|471160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471161 - ||  ||  || WISE
|-
|471162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471163 - ||  ||  || WISE
|-
|471164 - ||  ||  || WISE
|-
|471165 - ||  ||  || Sheppard, S. S., Poleski, R., Udalski, A., Trujillo, C. A.
|-
|471166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471168 - ||  ||  || WISE
|-
|471169 - ||  ||  || WISE
|-
|471170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471172 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Tourtellotte, S.
|-
|471173 - ||  ||  || WISE
|-
|471174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471175 - ||  ||  || WISE
|-
|471176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471179 - ||  ||  || WISE
|-
|471180 - ||  ||  || WISE
|-
|471181 - ||  ||  || WISE
|-
|471182 - ||  ||  || LONEOS
|-
|471183 - ||  ||  || WISE
|-
|471184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471185 - ||  ||  || CSS
|-
|471186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471188 - ||  ||  || WISE
|-
|471189 - ||  ||  || WISE
|-
|471190 - ||  ||  || WISE
|-
|471191 - ||  ||  || WISE
|-
|471192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471193 - ||  ||  || WISE
|-
|471194 - ||  ||  || WISE
|-
|471195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471196 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Schwamb, M., Tourtellotte, S.
|-
|471197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

471201-471300 

|-
|471201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471210 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Schwamb, M., Tourtellotte, S.
|-
|471211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471220 - ||  ||  || CINEOS
|-
|471221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471222 - ||  ||  || CSS
|-
|471223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471228 - ||  ||  || CSS
|-
|471229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471230 - ||  ||  || CSS
|-
|471231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471240 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|471241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471247 - ||  ||  || CSS
|-
|471248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471254 - ||  ||  || CSS
|-
|471255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471270 - ||  ||  || ADAS
|-
|471271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471272 - ||  ||  || La Silla
|-
|471273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471284 - ||  ||  || CSS
|-
|471285 - ||  ||  || CSS
|-
|471286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471288 - ||  ||  || La Silla
|-
|471289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471292 - ||  ||  || CSS
|-
|471293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

471301-471400 

|-
|471301 Robertajmolson ||  ||  || Spacewatch
|-
|471302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471318 - ||  ||  || La Silla
|-
|471319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471321 - ||  ||  || WISE
|-
|471322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471323 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|471324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471326 - ||  ||  || WISE
|-
|471327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471335 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|471336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471339 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|471340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471346 - ||  ||  || WISE
|-
|471347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471348 - ||  ||  || CSS
|-
|471349 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|471350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471351 - ||  ||  || CSS
|-
|471352 - ||  ||  || CSS
|-
|471353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471364 - ||  ||  || WISE
|-
|471365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471370 - ||  ||  || CSS
|-
|471371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471372 - ||  ||  || CSS
|-
|471373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471374 - ||  ||  || WISE
|-
|471375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471377 - ||  ||  || WISE
|-
|471378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471380 - ||  ||  || WISE
|-
|471381 - ||  ||  || CSS
|-
|471382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471396 - ||  ||  || CSS
|-
|471397 - ||  ||  || CSS
|-
|471398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

471401-471500 

|-
|471401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471411 - ||  ||  || WISE
|-
|471412 - ||  ||  || WISE
|-
|471413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471429 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471430 - ||  ||  || CSS
|-
|471431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471433 - ||  ||  || WISE
|-
|471434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471438 - ||  ||  || WISE
|-
|471439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471444 - ||  ||  || WISE
|-
|471445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471450 - ||  ||  || CSS
|-
|471451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471452 - ||  ||  || WISE
|-
|471453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471456 - ||  ||  || CSS
|-
|471457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471458 - ||  ||  || NEAT
|-
|471459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471460 - ||  ||  || WISE
|-
|471461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471470 - ||  ||  || WISE
|-
|471471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471479 - ||  ||  || CSS
|-
|471480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471482 - ||  ||  || LONEOS
|-
|471483 - ||  ||  || WISE
|-
|471484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471492 - ||  ||  || WISE
|-
|471493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471498 - ||  ||  || WISE
|-
|471499 - ||  ||  || LONEOS
|-
|471500 - ||  ||  || CSS
|-
|}

471501-471600 

|-
|471501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471503 - ||  ||  || WISE
|-
|471504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471505 - ||  ||  || CSS
|-
|471506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471513 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|471514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471517 - ||  ||  || ADAS
|-
|471518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471532 - ||  ||  || LONEOS
|-
|471533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471540 - ||  ||  || CSS
|-
|471541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471545 - ||  ||  || CSS
|-
|471546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471558 - ||  ||  || CSS
|-
|471559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471561 - ||  ||  || CSS
|-
|471562 - ||  ||  || CSS
|-
|471563 - ||  ||  || WISE
|-
|471564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471568 - ||  ||  || WISE
|-
|471569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471575 - ||  ||  || CSS
|-
|471576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471578 - ||  ||  || CSS
|-
|471579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471582 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|471583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471589 - ||  ||  || CSS
|-
|471590 - ||  ||  || CSS
|-
|471591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471594 - ||  ||  || CSS
|-
|471595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471596 - ||  ||  || CSS
|-
|471597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

471601-471700 

|-
|471601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471606 - ||  ||  || CSS
|-
|471607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471613 - ||  ||  || CSS
|-
|471614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471621 - ||  ||  || CSS
|-
|471622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471630 - ||  ||  || CSS
|-
|471631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471639 - ||  ||  || CINEOS
|-
|471640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471655 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|471656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471663 - ||  ||  || CSS
|-
|471664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471679 - ||  ||  || CSS
|-
|471680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471691 - ||  ||  || LONEOS
|-
|471692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

471701-471800 

|-
|471701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471702 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|471703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471714 - ||  ||  || CSS
|-
|471715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471716 - ||  ||  || CSS
|-
|471717 - ||  ||  || CSS
|-
|471718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471740 - ||  ||  || WISE
|-
|471741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471761 - ||  ||  || CSS
|-
|471762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471768 - ||  ||  || CSS
|-
|471769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471770 - ||  ||  || LONEOS
|-
|471771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471778 - ||  ||  || LONEOS
|-
|471779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471782 - ||  ||  || WISE
|-
|471783 - ||  ||  || CSS
|-
|471784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471788 - ||  ||  || WISE
|-
|471789 - ||  ||  || LONEOS
|-
|471790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471799 - ||  ||  || LONEOS
|-
|471800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

471801-471900 

|-
|471801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471823 - ||  ||  || CSS
|-
|471824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471825 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|471826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471836 - ||  ||  || LONEOS
|-
|471837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471843 - ||  ||  || CSS
|-
|471844 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|471845 - ||  ||  || CSS
|-
|471846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471848 - ||  ||  || CSS
|-
|471849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471857 - ||  ||  || CSS
|-
|471858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471859 - ||  ||  || WISE
|-
|471860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471863 - ||  ||  || CSS
|-
|471864 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|471865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471889 - ||  ||  || CSS
|-
|471890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471892 - ||  ||  || WISE
|-
|471893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471896 - ||  ||  || CSS
|-
|471897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

471901-472000 

|-
|471901 - ||  ||  || CSS
|-
|471902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471905 - ||  ||  || CSS
|-
|471906 - ||  ||  || LONEOS
|-
|471907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471916 - ||  ||  || CSS
|-
|471917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471918 - ||  ||  || CSS
|-
|471919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471921 - ||  ||  || Sheppard, S. S., Trujillo, C. A.
|-
|471922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471925 - ||  ||  || CSS
|-
|471926 Jörmungandr ||  ||  || Haute Provence
|-
|471927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471931 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|471932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471938 - ||  ||  || CSS
|-
|471939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471948 - ||  ||  || CSS
|-
|471949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471952 - ||  ||  || CSS
|-
|471953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471954 - ||  ||  || DECam
|-
|471955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471956 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|471957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471961 - ||  ||  || CSS
|-
|471962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471968 - ||  ||  || CINEOS
|-
|471969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|471978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471981 - ||  ||  || CSS
|-
|471982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471986 - ||  ||  || CSS
|-
|471987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471990 - ||  ||  || WISE
|-
|471991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|471994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471996 - ||  ||  || CSS
|-
|471997 - ||  ||  || CSS
|-
|471998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|471999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0471001